Miejscowości w USA:
 Whiting – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Lake
 Whiting – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Monona
 Whiting – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Jackson
 Whiting – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Washington
 Whiting – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Portage
 Whiting – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Addison
 Whiting – jednostka osadnicza w stanie Wyoming, w hrabstwie Platte
Gminy w USA:
 Whiting (ang. Whiting Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Jackson
 Whiting (ang. Whiting Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Washington
 Whiting (ang. Whiting Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Bowman
 Whiting (ang. Whiting Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Addison